Lichk' är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Lichk' ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lichk' är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Armaghan Lerr,  meter över havet,  kilometer söder om Lichk'. Närmaste större samhälle är Martuni,  kilometer öster om Lichk'. 

Trakten runt Lichk' består till största delen av jordbruksmark. Runt Lichk' är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik